Saint-Didier est le nom de nombreuses églises.

En France 
 Église Saint-Didier d'Aoste
 Église Saint-Didier-et-Saint-Leu d'Argenteuil-sur-Armançon
 Église Saint-Didier d'Asfeld
 Église Saint-Didier d'Autrey-lès-Gray
 Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée
 Église Saint-Didier de Bruyères-le-Châtel
 Église Saint-Didier de Cantenac
 Église Saint-Didier de Chaulnes (Somme)
 Église Saint-Didier de Gros-Réderching
 Église Saint-Didier de Marigné-Peuton
 Église Saint-Didier de Montracol
 Église Saint-Didier de Neyron
 Église Saint-Didier de Roche
 Église Saint-Didier de Saint-Didier (Saint-Didier (Nièvre))
 Église Saint-Didier de Saint-Dier-d'Auvergne
 Église Saint-Didier de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise)

Voir aussi 
 .

Saint-Didier